Иван Ловричек (Новиград Подравски, 29. април 1936 — Загреб, 1. новембар 2008) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Глумац 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|2
|3
|4
|12
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|3
|0
|0
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|4
|4
|1
|1
|10
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|9
|9
|6
|5
|29
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Лов на јелене  || /
|-
| 1972. || Хармоника (ТВ филм) || Жељезничар
|-
| 1974. || Праведник (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Ловац
|-
| 1975 1976. || Капелски кресови (ТВ серија) || Мика
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Њемачки војник
|-
| 1979. || Новинар  || Уплашени свједок Иво Блажић
|-
| 1979. || Дај што даш  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Слагар у тискари
|-
| 1982. || Тамбураши (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Замке (ТВ серија) || Лојзек
|-
| 1983. || Медени мјесец  || Дјелатник хотела
|-
| 1983. || Господско дијете  (ТВ филм)|| /
|-
| 1984. || Инспектор Винко (ТВ серија) || Члан управе клуба
|-
| 1985. || Хорватов избор  || Перек (као Иво Ловричек)
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак  (ТВ серија)|| Перек
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши (ТВ мини серија) || Филип
|-
| 1990. || Шкољка шуми || /
|-
| 1992. || Зона судбине (кратки филм) || /
|-
| 1992. || Златне године || Таксист
|-
| 1993. || Вријеме за || /
|-
| 1998. || Обитељска ствар || Вилко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Је ли јасно пријатељу? || Јосуф
|-
| 2003. || Доктор лудости || Пролазник
|-
| 2005. || Лопови прве класе || Сликар
|-
| 2005. || Забрањена љубав  (ТВ серија)|| Пацијент Мишкић
|-
| 2007. || Крадљивац успомена || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2008.
Хрватски глумци
Југословенски глумци